

Entreprise 

 Knorr est une société de produits alimentaires.

Histoire navale 

 Le Knörr était le bateau de commerce Viking, conçu pour transporter une cargaison importante, sa coque était plus courte, plus large et plus massive que celle des langskip. Il était propulsé par une voile carrée et un équipage de quatre ou six rameurs en cas de besoin. Fut utilisé notamment pour coloniser l'Islande à partir de la Norvège, puis pour traverser l'Atlantique Nord jusqu'au Groenland et en Amérique.

Patronyme 
 Carl Heinrich Knorr (1800 - 1875) industriel allemand, fondateur de l'entreprise Knorr. L'entreprise a été développée par ses deux fils  (1843–1921) et  (1846–1895).
 Friedrich Knorr (1904-1978), homme politique allemand ;
 Georg Knorr (1844-1916), peintre et illustrateur prussien
 Iwan Knorr (1853-1916), compositeur allemand ;
 Karin Knorr Cetina (1944- ), sociologue américaine d'origine autrichienne ;
 Nathan Homer Knorr est le troisième président des Témoins de Jéhovah ;
 Wilbur Knorr (1945-1997), historien des mathématiques américain.

Homonymie de patronyme